Die Spielzeit 1988/89 war die 40. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschließend spielen die ersten 6 in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen um den Schweizermeister-Titel.

Die schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Schweizermeister

3. Meistertitel für ZMC Amicitia

Einzelnachweise 

1988_1989
Handballsaison 1988/89